

Cinema 
Money for Nothing – film del 1916 con Guy Newall
Money for Nothing – film del 1932
Money for Nothing – film del 1993 con John Cusack
Money for Nothing – film televisivo di Mike Ockrent del 1993
Money For Nothing: Inside The Federal Reserve – film del 2013

Musica 
Money for Nothing – singolo dei Dire Straits
Money for Nothing – album raccolta dei Dire Straits
Money for Nothing/Beverly Hillbillies* – singolo di "Weird Al" Yankovic del 1989
Money for Nothing – singolo di Darin del 2005

Altro 
Money for Nothing – romanzo del 1928 di P. G. Wodehouse
Soldi per niente (Money for Nothing) – episodio della serie televisiva CSI: Miami